Horiike ist der Familienname folgender Personen:

 Hiromitsu Horiike (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Takumi Horiike (* 1965), japanischer Fußballspieler